Беортвульф (, умер в ) — король Мерсии (839/840—852), брат Виглафа.

Биография 
Беортвульф был крёстным отцом Вигстана. Он захотел женить своего сына на королеве-матери. Король воспротивился этому и был убит Беортвульфом, который захватил престол Мерсии. Полномочия Беортвульфа были подтверждены витенагемотом (советом старейшин) Мерсии. Он стал первым выборным королём Мерсии.

В его правление Мерсия неоднократно подвергалась нападениям викингов.

Примечания

Литература 
 Англосаксонские хроники

Ссылки 
 

Короли Мерсии IX века
Цареубийцы